Psi patrol () – kanadyjski serial animowany stworzony przez Keitha Chapmana. Wyprodukowany przez Spin Master Entertainment i Nickelodeon Productions. Serial wykonany techniką trójwymiarową CGI.

Światowa premiera serialu miała miejsce 12 sierpnia 2013 roku na amerykańskim Nickelodeon i jest emitowany do dnia dzisiejszego. W Polsce premiera serialu odbyła się 4 listopada 2013 roku na antenie Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr. Serial jest emitowany również na kanale Nick Jr. (Polska). 1 maja 2014 roku odbyła się premiera serialu w Puls 2.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie bohaterskich psiaków – owczarka Chase’a, dalmatyńczyka Marshalla, buldoga Rubble’a, kundelka Rocky’ego, labradorki (w angielskiej wersji labradora) Zumy, suczki cockapoo Skye, które z dziesięcioletnim chłopcem Ryderem wyruszają na ratunek potrzebującym i stawiają czoło zagrożeniom. Czasami pomagają im także syberyjski husky imieniem Everest (w wersji angielskiej suczka), chihuahua Tracker, golden retrievery Tuck i Ella, berneński pies pasterski Rex, jamniczka Libertty, koty Dziki, Leo, Rory, Shade, basset Al i kuzynka Skye Koral.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Filmy o psach